Э́ндрю Ги́бсон (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады бронзовый призёр . Чемпион () и призёр , .

Играл в основном на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
  (в составе команды Северной Америки): золото (2004), серебро (2003).
 : золото ().

 Команда «всех звёзд» () : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Эндрю Гибсон — Архив статистики Ассоциации кёрлинга Канады

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу